Гонса́ло Гарсе́с (; род. , ) — аргентинский писатель и журналист.

Биография 
С 16 лет публиковался как журналист. Поступил на философский факультет Буэнос-Айресского университета, но через несколько лет бросил учёбу и в 1995 переехал в Европу. Жил в Германии, Франции, Испании. С 2007 жил в Сантьяго, в 2011 поселился в Барселоне. Преподавал. Публикуется в газетах Чили, Аргентины, Испании.

Романы 
 1997: Diciembre/ Декабрь
 2000: Los impacientes/ Нетерпеливые (премия Библиотеки Бреве)
 2003: El futuro/ Будущее (переизд.2008)
 2012: El miedo/ Страх
 2014: Hacete hombre

Признание 
Роман «Нетерпеливые» был хорошо принят критиками, его высоко оценили Карлос Фуэнтес и Гильермо Кабрера Инфанте. В 2007 году в рамках Международной книжной ярмарки в Боготе Гонсало Гарсес был включён в список 39 наиболее значительных писателей Латинской Америки в возрасте до 39 лет (см. ).

Ссылки 
 Интервью 
 Интервью, 2009 

Писатели Аргентины
Писатели XX века
Писатели XXI века
Журналисты Аргентины
Выпускники Университета Буэнос-Айреса